

Austria 
 Hohenstein – szczyt w Alpach Türnitzkich

Niemcy 
 Hohenstein – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Hohenstein – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Rheingau-Taunus
 Hohenstein – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Nordhausen
 Hohenstein-Ernstthal – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal) – dawne miasto, od 1898 część miasta Hohenstein-Ernstthal

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Górnica
 Kamienna
 Olsztynek
 Pszczółki
 Wodnica

Inne 
 Hohenstein – zamek w Ahornie

Zobacz też 
 Hohnstein
 Thun und Hohenstein